Bánov steht für:

 Bánov (Slowakei), eine Gemeinde im Okres Nové Zámky, Slowakei
 Bánov (Tschechien), eine Gemeinde im Okres Uherské Hradiště, Tschechien